Kleine Aa ist die Bezeichnung dieser Fließgewässer:

 ein Zufluss vom Aabachstausee bzw. Aabach in Nordrhein-Westfalen, Deutschland, siehe Kleine Aa (Aabach)
 ein Zufluss des Sempachersees im Kanton Luzern, Schweiz, siehe Kleine Aa (Sempachersee)
 Quellfluss der Aa of Weerijs in Nordbrabant, siehe Kleine Aa (Aa)

siehe auch: Liste der Gewässer mit Aa